Die Teamchefs der österreichischen Fußballnationalmannschaft der Männer und der Frauen werden vom Österreichischen Fußball-Bund (kurz ÖFB) ernannt. Sie trainieren und betreuen ihr Team bei Länderspielen. Weiters können die Teamchefs über die Einberufung von Spielern ins Nationalteam entscheiden. Die Teamchefs bestimmen die Mannschaftsaufstellung für Spiele auf und geben die Taktik während des Spiels vor, auf die sie etwa durch Auswechselungen von Spielern Einfluss nehmen können. Diese Aufgaben wurden ursprünglich vom 12. Oktober 1902 bis zum 14. Juni 1913 vom Österreichischen Fußballverband beziehungsweise dessen Vorgängern selbst übernommen.

Von 1938 bis 1945 gab es wegen des „Anschlusses“ Österreichs an das Deutsche Reich keine österreichische Fußballnationalmannschaft.

Der erfolgreichste und mit insgesamt 133 Spielen am längsten im Amt befindliche Teamchef der Männer in der Geschichte des ÖFB war Hugo Meisl, der das „Wunderteam“ formte. Meisl, der sich zuvor bereits einen internationalen Ruf als Fußballschiedsrichter erarbeitete, war nicht nur Trainer der Nationalmannschaft, sondern darüber hinaus auch Generalsekretär des ÖFB. In der Nachkriegszeit ist Josef Hickersberger mit insgesamt 56 Spielen Rekordhalter, die sich auf zwei Amtszeiten verteilen.

Aktueller Teamchef bei den Männern ist seit Ende Mai 2022 Ralf Rangnick. Aktuelle Teamchefin der Frauen ist seit Juli 2020 Irene Fuhrmann.

Legende 
 Nr. = Laufende Nummer der regulären Teamchefs
 Erstes Spiel = Datum des ersten Spiels
 Letztes Spiel = Datum des letzten Spiels
 SP = Anzahl der Spiele als Teamchef
 S = Anzahl der Siege
 U = Anzahl der Unentschieden
 N = Anzahl der Niederlagen
 Tore = Anzahl der erzielten und erhaltenen Tore
 TD = Tordifferenz
 PQ = Punktequotient (bezogen auf die heute gültige Drei-Punkte-Regel); in die Wertung wurden nur Teamchefs aufgenommen, die zumindest drei Länderspiele aufzuweisen haben.

Herren

1912 bis 1937

Ab 1945

Galerie

Frauen

Galerie

Siehe auch 
 Fußballnationaltrainer
 Bundestrainer (DFB) (Deutschland)
 Fussballnationaltrainer (Schweiz)

Weblinks 
 ÖFB: A-Team, Statistik → ÖFB-Teamchefs nach 1945 (abgerufen am 19. Oktober 2012)

Literatur 
 Anton Egger, Österreichs Fußball-Länderspiele, Chronik 1902–1993; Verlag Anton Egger, Wasendorf 1994, ISBN 3-9500332-0-3

Einzelnachweise 

Teamchef
OfbTeamchef